A Jég hátán a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 3. része, amelyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. Az epizód szerint Gézáékat a Déli-sarkon megtalálja egy norvég kutatóexpedíció, amely ad nekik ruhát, ételt viszont maguknak kell szerezniük halászattal és vadászattal. Végül – Aladárnak hála – egy mentőhelikopter értük megy, ezután pedig egy tengeri hajóval, ami a Déli-sarkról továbbmegy három nap múlva, elindulnak Amerikába, Paula és Géza fókának, Máris, Kriszta és Aladár pedig pingvinnek álcázva. Később azonban lebuknak, ezért a hajó kapitánya kiteszi őket az első útba eső lakatlan szigeten.

Cselekmény 

A rész elején óriási hóvihar dúl a Déli-sarkon, ahová a teherszállító hajó kitette rakományát, a gyapjúbálákat – amelyekben Mézgáék elrejtőztek. Máris azt mondja, Mézgáék induljanak el segítséget keresni, ő majd ottmarad. Aladár azonban átlát a szitán – és végül Máris is megbánja, hogy így akart megszabadulni tőlük. Egy norvég expedíció meglátja őket, de messziről azt hiszik, hogy valami ismeretlen állatfajt találtak a tengerparton, ezért először lőni kezdenek a mozgó bálákra. Mézgáék a lövések hallatán elrejtőznek egy domb mögé, majd Géza fehér ingét zászlóként lengetve jelt adnak, így végül Máris doktor beszél velük, s kiderül, hogy csak a következő hajó utáni veszi majd fel őket, mert ez a kapitány potyautasokat nem vesz fel. Adnak az öt világvándornak ruhát, szigonyt és puskát, élelmet azonban nekik kell szerezniük maguknak.

Először fókavadászattal próbálkoznak, de Géza képtelen leszúrni az állatot, mert annyira aranyos. Pecázni nem tudnak, mert nincs se csalinak való kukac, se légy. A szigonyozás is balul sül el – Máris kerül elő a víz alól, aki kissé arrébb próbált fókára vadászni, de beleesett a jéghideg tengerbe. Miután kihúzzák őt a vízből, az átázott Máris kéri őket, vigyék vissza a táborba. Kutyaszánjuk is van, de nem hallgatnak rájuk a szánhúzó kutyák. Ekkor jön jól, hogy Kriszta Maffiát is magával hozta – az első epizódban elhangzott szülői tiltás ellenére –, mert a macska kergetésére mégiscsak nekilódulnak a kutyák. Miután a táborban átmelegednek, sirályvadászattal kísérleteznek, ám ez sem válik be, mert Mézgáék síelni nem tudnak, Máris pedig a puskát használni. Eztán az is kisül, hogy a következő emberszállító hajó fél év múlva indul. Ezt követően Mézgáék ismét visszaindulnak az expedíció táborába, de egy délibáb miatt – ami eléjük vetítette a tábort, miközben az mögöttük volt – az ellenkező irányba mennek: egészen a Déli-sarkig. Ekkor már mindnyájan elkönyvelik, hogy minden reménytelen és az éjjel halálra fagynak. Aladár azonban a Szamektől kapott „Huffi lufi” feliratú léggömbre („Vakáció!” című epizód) ráköt egy cetlit „S.O.S. South Pole” felirattal, így nem sokkal később Gézáékért jön egy mentőhelikopter – Paula és Géza azonban meg van róla győződve, hogy Hufnágel Pisti mentette meg őket, ő küldte értük a mentőhelipkoptert.

Később Aladár ötletéből Paula és Géza fókának, Máris, Aladár és Kriszta pedig pingvinnek öltözve elhajózik Amerika felé. Géza szivarja miatt lelepleződnek, így a hajóskapitány kirakja őket az első útjukba kerülő csendes-óceáni szigetre, ahol Paula újból Istenhez fordul: „Jó Istenkém, mentsd meg éltünk, küldd el még ma Pistit értünk!”

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén, Losonczy Árpád
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Kállai Éva
 Tervezte: Nepp József, Szemenyei András
 Háttér: Csík Márta
 Rajzolták: Erdélyi Mária, Vásárhelyi Magda, Zsáky Zsuzsa
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Norvég kutatók a Délisarkon: Orosz István, Surányi Imre
 Amerikai matrózok: Tyll Attila, Turgonyi Pál
 Amerikai hajós kapitány: Bárány Frigyes

Jegyzetek

Források 

Mézga család (3. évad)